Gerbaud ist der Familienname folgender Personen:
 François Gerbaud (1927–2010), französischer Politiker
 Pau Gerabud-Farras (* 1984), andorranischer Tennisspieler